Nimrod (Bijbels figuur)
 Het negende deel van de Enigma Variaties van Edward Elgar
Nimrod (album), een album van Green Day
Nimrod (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
BAE Nimrod, een verkenningsvliegtuig van de Royal Air Force
40M Nimrod, Hongaarse mobiele luchtafweer tijdens de Tweede Wereldoorlog
Nimrud, een stad in Assyrië
Nederlandsche Jachtvereniging Nimrod
Nimrod (tijdschrift)
Nimrod (schip, 1867), gebruikt door Ernest Shackleton bij zijn reis naar de zuidpool
Nimrod (Marvel), een stripfiguur
Nimrod (Golan), een plaats op de Golanhoogte